Такмичење у десетобоју у мушкој конкуренцији на 7. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2009. у Каунасу одржано је 17. и 18. јула 2009. на Darius and Girėnas Stadium.

Титулу освојену у Дебрецину 2007, није бранио Андреј Краучанка из Белорусије јер је прешао у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 20 такмичара из 13 земаља.

  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

100 метара 
Такмичење је одржано 17. јула 2009. године.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 17. јула 2009. године.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 17. јула 2009. године.

Скок увис 
Такмичење је одржано 17. јула 2009. године.

400 метара 
Такмичење је одржано 17. јула 2009. године.

110 метара препоне 
Такмичење је одржано 18. јула 2009. године.

Бацање диска 
Такмичење је одржано 18. јула 2009. године.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 18. јула 2009. године.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 18. јула 2009. године.

1.500 метара 
Такмичење је одржано 18. јула 2009. године.

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2009. (стране 43-50)

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2009.
Десетобој на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре